wikimedia.org — сайт, місце міжмовної і міжпроєктної координації проєктів фонду Вікімедіа і домен для розміщення мовонезалежних проєктів фонду.


Проєкти на домені

Див. також 
 Вікімедіа
 MediaWiki — рушій проєктів Вікімедіа
 сайт документації рушія:  — у проєкті Вікідані
 Вікіпроєкт
 Вікі

Примітки

Посилання 
 

 
Фонд Вікімедіа